Шерон Марш () — персонаж мультиплікаційного серіалу «Південний парк», мати одного з головних героїв серіалу — Стена Марша і другорядної героїні Шеллі Марш, дружина Ренді Марша. У ранніх епізодах серіалу (наприклад, 106) Шерон іноді називають Керол.

Джимбо Керн є дядьком Стена. Довгий час фанати вважали, що він брат Шерон, і Керн () — її дівоче прізвище. Однак, в епізоді 616 з'ясовується, що її дівоче прізвище — Кімбл (), а пізніше стало остаточно відомо, що Джимбо є зведеним братом Ренді.

Характер 
Шерон — можливо, найкраща мати серед усіх матерів головних персонажів серіалу. Вона любляча, добра жінка, яка укладає сина спати, перед сном розповідаючи йому казки (1003) або обговорюючи цікаві події (806). Коли діти розпитують її про знайдений в туалеті тампон (який хлопчики приймають за викидень), Шерон, щоб хлопці скоріше забули про цей випадок, купує їм бажану приставку Okama Gamesphere (епізод 508). Більше того, коли вона підозрює Стена в масових вбивствах людей, то не сварить його і намагається приховати сліди злочинів (епізод 215). Однак вона легко піддається чужому впливу. Так, її спроби впливати на абсурдні вчинки її чоловіка Ренді Марша ні до чого не приводять (905, 1014), або ж вона сама піддається впливу натовпу, до якого належить і він (наприклад, в епізоді 808). У фільмі «Саут-Парк: великий, довгий і необрізаний» під впливом Шейли Брофловськи вона вступає в партію «Матері проти Канади», сприяючи початку американо-канадської війни.

Роль в Південному Парку 
Судячи з фільму «Саус-Парк: великий, довгий і необрізаний», Шерон працює секретарем в «ринопластичній клініці Тома».
Шерон Марш вважається красунею. У серії 706 Баттерс намагається добути зразок своєї сперми, що виходить у нього, коли він замислюється про груди мами Стена. В епізоді 810 шестикласники вимагають у Стена фотографію грудей його мами, яку вони вважають «найкласнішою в світі». Цікаво, що при цьому в намальованої в стилі «Південного парку» Шерон не видно ніяких ознак грудей взагалі (за винятком епізоду 613, де вона роздягається).

Судячи з усього, Шерон в приятельських стосунках з Шейлою Брофловськи. Вони мило спілкуються, наприклад, в епізодах 308, 707, 809.

В епізоді «Будиночки для ігор» Шерон ненадовго розлучається з Ренді і живе з якимось Роєм.

День народження Шерон — 16 грудня.

Посилання 
 Шерон Марш на Comedy Central 

 Персонаж на Imdb  

Цитати Шерон Марш на Imdb  

Персонажі South Park